Hyboderini é uma tribo de coleóptero da subfamília Cerambycinae; compreende nove espécies em quatro gêneros, com ocorrência do Canadá à Costa Rica.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamíla Cerambycinae
 Tribo Hyboderini (Linsley, 1940)
 Hybodera (LeConte, 1873)
 Megobrium (LeConte, 1873)
 Pachymerola (Bates, 1892)
 Pseudopilema (Linsley, 1920)

Referências

Cerambycinae
Hyboderini